Црногорски национализам може бити:

 Црногорски етнички национализам, национализам етничких Црногораца 
 Црногорски грађански национализам, савремени облик општег грађанског национализма у Црној Гори
 Црногорски регионални национализам, традиционални облик политичког национализма у Црној Гори
 Црногорославље, екстремни облик црногорског религијског национализма